Heartland kan syfta på:

Media

Film
 Heartland – originaltitel på en amerikansk film från 1979 med Rip Torn och Conchata Ferrell, se En plats i mitt hjärta
 Heartlands (film) – en film från 2003 med Michael Sheen och Celia Imrie
 Heartland (australiensisk TV-serie) – en australiensisk TV-serie från 1994
 Heartland (kanadensisk TV-serie) – en kanadensisk TV-serie, 2007–
 Heartland (amerikansk TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2007
 Heartland Film Festival – en filmfestival som hålls i oktober varje år i Indianapolis, Indiana, USA
 Murder in the Heartland – originaltitel på en amerikansk TV-film från 1993, se Dödlig mardröm

Litteratur
 Heartland (roman) – roman från 1964 av Wilson Harris
 Heartland (bokserie) – en serie om 20 böcker av Lauren Brooke

Musik
 Heartland (band) – countryband
 Heartland (musikalbum av The Judds) – ett album från 1987 av bandet The Judds
 Heartland (1985 album) – fjärde albumet från bandet Runrig
 "Heartland (låt av U2)" – sång av U2 från skivan Rattle and Hum
 The Heartland Café – album av Gyllene Tider från februari 1984
 The Heartland Café Tour 1984 – den svenska popgruppen Gyllene Tiders fjärde turné
 Heartland rock – en rock-genre från 70-talet och 80-talet
 Heartland (album) – ett album från 2007 av Client
 Heartland (sång av Sisters of Mercy) – ett av spåren på EP:n Temple of Love av the Sisters of Mercy
 Heartland (2010 album) – ett album av Final Fantasy från januari 2010
 Heartland Cowboy: Cowboy Songs, Vol. 5 – ett musikalbum från 2006 av Michael Martin Murphey

Organisationer 
 Heartland Community College – som samarbetar med Illinois State University, USA
 Heartland Flyer – en tåglinje mellan Fort Worth, Texas och Oklahoma City, Oklahoma, USA
 Heartland Payment Systems – ett tjänsteföretag inom kreditkortsbranschen
 The Heartland Institute – en marknadsliberal tankesmedja i Chicago, USA

Sport 
 Heartland F.C. – tidigare namn på en nigeriansk fotbollssklubb från Owerri, se Iwuanyanwu Nationale
 Heartland Park Topeka – en motorsportanläggning i Topeka, Kansas